Chrysolina milleri (= Chrysomela milleri) — вид жуков из подсемейства хризомелин семейства листоедов.

Распространение 
Распространены в Европе: в Словении и на юге Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине. Существует сообщение о наблюдении представителей вида на территории Италии.

Примечания

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Листоеды травяные
Животные, описанные в 1884 году